Иоганн (Георг) Андреас Штайн (16 мая 1728 г., Хайдельсхайм — 29 февраля 1792 г., Аугсбург) — немецкий мастер, создатель таких клавишных инструментов, как орган, клавикорд, клавесин и рояль.

Биография 
Иоганн Андреас Штайн родился 16 мая 1728 года в Хайдельсхайме. Штайн является значимой фигурой в истории рояля, и его достижения напрямую связаны с появлением дизайна так называемого немецкого (Венского) молоточкового механизма. Он получил навыки изготовления органов от своего отца в Хайдельсхайме и позже, с августа 1748 г. по январь 1749 г., изучал это искусство в мастерских у Иоганна Андреаса Зильбермана в Страсбурге и у Франца Якоба Шпата в Регенсбурге.

В 1777 г. в Аугсбурге состоялось знакомство Штайна с Моцартом. Композитор играл на рояле Штайна во время публичного исполнения своего тройного концерта 22 октября. Солистами были сам Моцарт, кафедральный органист Деммлер и Иоганн Андреас Штайн. Моцарт высоко оценил рояли Штайна и поделился своим восхищением в знаменитом письме отцу.

До наших времен уцелели два клавикорда работы Штайна. Один из них, приобретенный Леопольдом Моцартом для занятий во время поездок, сейчас находится в Национальном музее Будапешта, другой, комбинация рояля и органа, представлен в Историческом музее Готенбурга. Рояли Иоганна Штайна служат моделями для современных мастеров, таких как Филипп Белт и Пол Макналти.

Записи, сделанные на оригиналах и копиях роялей Штайна 
 Рональд Браутигам. Людвиг ван Бетховен. Complete Works for Solo Piano.  Записано на копиях роялей Графа, Вальтера и Штайна
 Алексей Любимов и коллеги. Людвиг ван Бетховен. Complete piano sonatas.  Записано на копиях роялей Штайна, Вальтера, Графа, Буххольца

Примечания

Ссылки 
 Венгерский Национальный Музей. Клавикорд Моцарта, сделанный Штайном
 Рояль: Венские инструменты 
 Рояли Моцарта. ББС. 
 Копия рояля Штайна от Макналти 

Производители музыкальных инструментов